La muerte de Jorge Claudio fue un suceso mediático sobre el fallecimiento de un tamalero, que murió luego de haber sido embestido y atropellado por un hombre que conducía en presunto estado de ebriedad a vísperas de la Navidad del año 2022. El accidente sucedió en la colonia Santa María Guadalupe Las Torres primera sección, ubicada en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Su asesino intentó darse a la fuga, pero fue capturado por las autoridades de la localidad. Sin embargo, fue liberado a las pocas horas de haber sido detenido. 

Luego de varios esfuerzos realizados por los familiares del difunto, la reaprehensión del perpetrador se logró el 31 de diciembre.

Jorge Claudio 
Jorge Claudio se dedicaba a la venta de tamales, los cuales él mismo preparaba. De 47 años de edad, aunque algunos medios de comunicación informaron que tenía 42, y otros 50, llevaba varios años como comerciante de este alimento. Su trabajo como tamalero era la principal fuente de ingresos de su familia, además de ser la ocupación con la que logró solventar los estudios de sus hijos hasta la licenciatura. Por sus conocimientos de preparación en cuanto a este tipo de comida, llegó a participar en la «Feria del Tamal de Ecatepec» junto a uno de sus hijos. En su juventud, Claudio se adentró a estudiar una carrera en medicina, pero debido a la falta de dinero tuvo que abandonarla.

Cronología

Asesinato 
La mañana del 24 de diciembre de 2022, Jorge Claudio se dirigía a vender los tamales que ese día había hecho. Transportándolos en su triciclo de ventas, se encontraba circulando por la calle avenida Tenango del Valle, esquina Torres Omega, de la colonia Santa María Guadalupe Las Torres primera sección, en Cuautitlán Izcalli. Justo en ese lugar, un automóvil de tipo Mini Cooper manejado a exceso de velocidad por un hombre presuntamente en estado de ebriedad, lo embistió por la espalda, atropellándolo de gravedad para después huir sin detenerse en ningún momento. Claudio murió por las lesiones que le provocó el percance, el cual quedó grabado por las cámaras de seguridad que se encontraban en el sitio del siniestro.

Aprensión y liberación de su homicida 
Momentos después del crimen, el individuo intento huir, pero logró ser aprendido por la policía municipal de Izcalli. Identificado como Ken Omar «N» de 32 años de edad, fue llevado al Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli. Una vez ahí, se pactó que para el 1 de febrero de 2023 se llevaría a cabo la audiencia correspondiente a este caso ante un Juez de Control, donde se espera que el Agente del Ministerio Público realice formulación de imputación en contra de Omar. El 26 de diciembre, Ken Omar Flores Alarcón fue liberado por las autoridades. De acuerdo a los familiares del finado, su asesino habría pagado 230 mil pesos de indemnización para poder obtener su liberación, aunque ellos rechazaron el dinero, pidiendo en su lugar justicia con el encarcelamiento del delincuente.

El mismo día en que el causante del ilícito quedó libre, el cuerpo de Claudio fue enterrado en el Panteón del Pueblo de San Juan Atlamica, ubicado en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. De su acto funerario, destacó el hecho de que su familia no recibió ningún tipo de apoyo económico por parte del responsable, o de alguna autoridad.

Investigación 

La justificación que tuvo la Fiscalía del Estado de México para liberar al conductor, fue que con base al Código Nacional de Procedimientos Penales, el delito por el cual se encontraba siendo investigado era de comisión culposa, así que «no ameritaba prisión preventiva oficiosa». Su libertad concedida se le atribuyó a Karla Leticia Fiesco, la presidenta municipal en curso perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN), que además apareció posando en una fotografía junto a Ken Omar, lo que le provocó fuertes críticas al cuestionársele asuntos de intereses, siendo un conocido suyo y probable amigo. Esta repartición de culpables, en cuanto a la excarcelación del homicida, también incluyó a José Luis Cervantes Martínez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), y a Leticia Meraz Marroquín, agente del Ministerio Público.

En un inició se pensaba que este crimen quedaría como un hecho aislado del municipio, pero logró obtener cobertura mediática por parte de varios noticieros, e incluso se realizó una marcha para exigir justicia por el caso, la cual se llevó a cabo el 29 de diciembre. Ahí, Marilú Claudio, hermana de Jorge, agradeció a los medios de comunicación por apoyarlos, además de comentar que no daría más declaraciones para no entorpecer las indagatorias.

El suceso llegó hasta la presidencia de México, y el 30 de diciembre durante la mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, hizo acto de presencia para hablar sobre la violencia en el Estado y la muerte de Claudio. Del Mazo Maza aseguro que apoyaría a la familia del fallecido en lo que necesitaran, y que le pediría a la Fiscalía del Estado de México atender y revisar los hechos de este delito. Según se informó el mismo día, Omar abandonó la casa en la que vivía con su esposa, ubicada en Cuautitlán Izcalli, huyendo con ella llevándose maletas, y los automóviles que tenían. Además de esto último, Jorge Raziel Claudio, uno de los hijos del occiso, hablo sobre la reunión que tuvieron él y su familia con José Luis Cervantes, titular de la Fiscalía General del Estado de México, comentando que desconocía si se podía reclasificar el asesinato de su padre para poder hacerle justicia, ya que únicamente les explicaron como se estaba llevando a cabo el proceso de investigación legal en torno al homicidio.

El 31 de diciembre, Ken Omar fue recapturado por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Su arresto fue realizado con el cargo de «homicidio simple cometido con dolo eventual». Tras su detención, fue trasladado a la agencia de Cuautitlán México, esperándose que un agente del ministerio público tuviera los datos necesarios para consignarlo a un penal estatal. 

El 2 de enero de 2023, se informó que ha Omar se le había dictado prisión preventiva como medida cautelar, al ser el «probable» responsable del homicidio de Jorge Claudio. El 5 de enero, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio doloso.

Referencias 

Asesinatos filmados
Asesinatos en México en 2022
Fallecidos en Cuautitlán Izcalli
Fallecidos por accidentes de tráfico
Historia del Estado de México